Stutz peut faire référence à :

Patronyme 

 Paul Stutz (1983-), skieur alpin canadien ;
 Stan Stutz (1920-1975), basketteur américain ;
 Werner Stutz (1962-), coureur cycliste suisse.

Autres 
 Stutz Motor Company, un constructeur américain de voitures de luxe ;
 Stutz, film documentaire américain de Jonah Hill sorti en 2022.